Obsjtina Trn (bulgariska: Община Трън) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Pernik, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Sofia.

Följande samhällen finns i Obsjtina Trn:

 Trn

I övrigt finns följande i Obsjtina Trn:

 Dragovski kamk (en bergstopp)
 Kosmata tjuka (en bergstopp)
 Ljubasj (en bergstopp)
 Ruj (en bergstopp)

I omgivningarna runt Obsjtina Trn växer i huvudsak blandskog. Runt Obsjtina Trn är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Pernik (region)